Ники́та Стэне́ску ( ; , , Румыния — , , Румыния) — румынский поэт, один из самых значительных поэтов Румынии второй половины XX века.

Биография 
Никита Стэнеску родился 31 марта 1933 года в городе Плоешти. Имя при рождении — Никита Христя Стэнеску (Nichita Hristea Stănescu). Отец — Николае Х. Стэнеску, мать — Татьяна Черячукина (родом из Воронежа). Учился в родном городе, потом изучал румынский язык и литературу в Бухаресте. Окончил университет в 1957 году. Дебютировал в литературном журнале «Трибуна». Женился на Магдалене Петреску в 1952 году. Через год последовал развод. В 1962 году Никита Стэнеску женился на Дойне Чуря, снова развёлся и в 1982 году женился на Тодорице (Доре) Тэрице. На русский язык его переводили Кирилл Ковальджи, Юрий Кожевников и др.

Публиковался в изданиях «Gazeta Literară», «România Literară» и «Luceafărul». Является лауреатом множества поэтических премий, среди которых Премия Гердера (1975) и номинация на Нобелевскую премию (1980).

Умер в 1983 году от гепатита. Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Сборники стихов 

 1960 — Sensul iubirii (Смысл любви)
 1964 — O viziune a sentimentelor (Ведение чувств)
 1965 — Dreptul la timp (Право на время)
 1966 — 11 elegii (11 элегий)
 1967 — Obiecte cosmice (Alfa) (Космические объекты (Альфа))
 1967 — Roşu vertical (Красная вертикаль)
 1967 — Oul şi sfera (Яйцо и сфера)
 1968 — Laus Ptolomaei (Хвала Птоломею)
 1969 — Necuvintele (Неслова)
 1969 — Un pământ numit România (Земля по имени Румыния)
 1970 — În dulcele stil clasic (В сладостном классическом стиле)
 1971 — Belgradul în cinci prieteni (Белград в пяти друзьях)
 1972 — Măreţia frigului (Величие холода)
 1978 — Epica Magna
 1979 — Opere imperfecte (Несовершенные произведения)
 1982 — Noduri şi semne (Узлы и знаки)
 1982 — Oase plângând (Плачущие кости)

Примечания

Ссылки 

 
 

Поэты Румынии
Умершие от гепатита
Похороненные на кладбище Беллу